Чемпионат мира по фигурному катанию 2007 () — международный турнир проведённый Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 2006\2007 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также танцах на льду. Чемпионат прошёл в Токио на арене Токийского дворца спорта с 19 по 25 марта 2007 года.

Обязательным танцем на чемпионате была румба.

События 
 На этом турнире японская одиночница Мао Асада установила мировой рекорд по сумме баллов за произвольную программу (133.13). Рекорд продержался до турнира Cup of Russia 2007, где его превысила кореянка Ким Ён А (133.70).
 Здесь же, Ким Ён А установила мировой рекорд в оценке за короткую программу (71.95).
 На этом чемпионате итальянка Каролина Костнер и японка Юкари Накано набрали одинаковую общую сумму баллов — 168.92, что случается довольно редко. Для таких ситуаций существует правило, согласно которому победитель определяется по произвольной программе. Так как, Накано в произвольной была шестой, а Костнер только девятой, то в общем зачёте японка на пятом месте, а итальянка на шестом.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

WD = снялись с соревнований

Танцы

Призовой фонд 
Занявшим первые 12 мест на чемпионате положены денежные призы. Распределение призовых следующее:

Представительство на чемпионат 2008 
По результатам турнира определились страны, которые на чемпионате мира 2008 года имели право выставить более одного участника/пары:

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

Мир2007
Фигурное катание в сезоне 2006/2007
Международные спортивные соревнования в Токио
Март 2007 года